Rewizja (powieść)
 Rewizja (prawo procesowe)
 Rewizja (kolejnictwo) - kontrola techniczna pojazdu szynowego

Zobacz też 
 rewizja osobista
 Rewizja senatora Manaseina